Вегеле () — фамилия немецкого происхождения.

  (1859—1930) — немецкий врач и публицист.
 Вегеле, Франц Ксавер фон (1823−1897) — немецкий историк, профессор.
 Вегеле, Людвиг (1901—1975) — немецкий палеонтолог и зоолог, основатель Немецкой ассоциации краеведения.

См. также 
 Вегелен